Kraljev Vrh (gmina Jakovlje) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Jakovlje
 Kraljev Vrh (gmina Preseka) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Preseka
 Kraljev Vrh (żupania primorsko-gorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Čabar